Sumach steht für

 Sumachgewächse, insbesondere
 Gerber-Sumach und
 Essigbaum